Herbert Smith peut désigner :

 Herbert Huntington Smith (1851-1919), naturaliste américain ;
 Herbert Maynard Smith (1869-1949), ecclésiastique et auteur britannique de roman policier ;
 Herbert Smith (1877-1951), joueur de football international anglais ;
 Herbert Smith (1872–1953), minéralogiste britannique ;
 Herbert Smith (1901-1986), producteur et réalisateur anglais.